„Kit” (, wieloryb) – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty rosyjskiej (radzieckiej) marynarki wojennej:
 „Kit” – niszczyciel typu Kit z przełomu XIX i XX wieku (od 1902 roku „Bditielnyj”), zatopiony w 1905 roku
 „Kit” – okręt podwodny typu Narwał z okresu I wojny światowej, zatopiony w 1919 roku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy rosyjskich i radzieckich okrętów